Подгорная — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Персоналии 
 Подгорная, Виктория Валентиновна (род. 1969) — украинский предприниматель, политик.
 Подгорная, Нинель Ивановна (1931—2011) — советская и российская актриса.

Топонимы

Белоруссия 
 Подгорная — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Подгорная — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Подгорная — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Россия 
 Подгорная — деревня в Устьянском районе Архангельской области, Малодорское сельское поселение.
 Подгорная — деревня в Устьянском районе Архангельской области, Ростовско-Минское сельское поселение.
 Подгорная — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Подгорная — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области, Демьяновское сельское поселение.
 Подгорная — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области, Тимановское сельское поселение.
 Подгорная — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Подгорная — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Подгорная — деревня в Сямженском районе Вологодской области, Житьёвское сельское поселение.
 Подгорная — деревня в Сямженском районе Вологодской области, Коробицынское сельское поселение.
 Подгорная — деревня в Тарногском районе Вологодской области, Шебеньгский сельсовет.
 Подгорная — деревня в Тарногском районе Вологодской области, Шевденицкий сельсовет.
 Подгорная — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Подгорная — деревня в Зиминском районе Иркутской области.
 Подгорная — деревня в Кондопожском районе Карелии.
 Подгорная — деревня в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Подгорная — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Подгорная — деревня в Советском районе Кировской области.
 Подгорная — станица в Отрадненском районе Краснодарского края.
 Подгорная — деревня в Притобольном районе Курганской области.
 Подгорная — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Подгорная — деревня в Моркинском районе Марий Эл.
 Подгорная — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Подгорная — деревня в Колыванском районе Новосибирской области.
 Подгорная — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Подгорная — упразднённый посёлок в Чердынском районе Пермского края.
 Подгорная — деревня в Красноуфимском округе Свердловской области.
 Подгорная — станица в Георгиевском районе Ставропольского края.
 Подгорная — деревня в Белевском районе Тульской области.
 Подгорная — деревня в Можгинском районе Удмуртии.

Реки 
 Подгорная (приток Вороны)
 Подгорная (приток Толучеевки)

См. также 
 Подгорная Синюха